Desa Ngampon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngampon (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 110,58), Jawa Tengah, 
 Desa Ngampon (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 111,43), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar